Koelz ist der Familienname von:
Johannes Matthaeus Koelz (1895–1971), deutsch-britischer Künstler
Walter Norman Koelz (1895–1989), US-amerikanischer Zoologe und Botaniker

Siehe auch:
Kölz
Koeltz